Die Oblast Nowgorod im Föderationskreis Nordwestrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 21 Rajons und drei Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 19 Stadt- und 177 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010). Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die Stadtkreise und Rajons der Oblast Nowgorod.

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB); Abgerufen am 12. Oktober 2010
 Oblast Nowgorod auf terrus.ru; Abgerufen am 12. Oktober 2010

Nowgorod
Oblast Nowgorod